Bemis bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bemis (Arkansas), im Woodruff County
 Bemis (Louisiana), im Union Parish
 Bemis (Maine), im Franklin County
 Bemis (Massachusetts), im Middlesex County
 Bemis (South Dakota), im Deuel County
 Bemis (Tennessee), im Madison County
 Bemis (Washington), im Adams County
 Bemis (West Virginia), im Randolph County
 Bemis Heights, im Saratoga County, New York

Person:
 Max Bemis (* 1984), US-amerikanischer Musiker, Sänger, Liedtexter und Komponist

Sonstiges:
 Bemis Stream, Fließgewässer im Franklin County, Maine
 Bemis-Shutts Oil Field, Ölfeld im Ellis County, Kansas

Unternehmen:
 Bemis Company

im NRHP gelistete Objekte:
 Bemis Eye Sanitarium Complex, in Glens Falls, New York, ID-Nr. 84003243
 Bemis Florist Shop, in Prescott, Arkansas, ID-Nr. 82000868
 Bemis Hall, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 97000273
 Bemis Historic District, in Bemis, Tennessee, ID-Nr. 91001777
 Bemis Mill, in Newton, Massachusetts, ID-Nr. 86001773
 Bemis Omaha Bag Company Building, in Omaha, Nebraska, ID-Nr. 85000066